Masterpieces – album di Bob Dylan del 1978
 Masterpieces – album dei Grave Digger del 2002
 Masterpieces – album dei Master del 2005
 Masterpieces – album dei Rondò Veneziano del 2006
 Masterpieces – album degli HammerFall del 2008

Pagine correlate 
Masterpiece